Медков — фамилия; имеет женскую форму Медкова.
 Медков, Василий Васильевич (1890—1933) — российский и советский спортсмен (русские шашки), мастер спорта.
 Медков, Илья Алексеевич (1967—1993) — российский предприниматель, менеджер.
 Медков, Никита Александрович (род. 1986) — российский регбист.

Топонимы 
 Медков — посёлок в Чирковичском сельсовете Светлогорского района Гомельской области Беларуси.

Другое 
 Игра Медкова — дебют в русских шашках.

См. также 
 Медко